Luigi Borsari (...-1904) – archeologo e topografo italiano
 Luigi Borsari (1804-1887) – politico italiano
 Luigi Borsari (1921-1983) – politico italiano